Emmai (fala-se E'maì), é uma seita satânica da comunidade Indu Yaka, originária da África. A seita possui milhares de membros ao longo do mundo e se tornou considerada sagrada e sigilosa após a morte do seu líder, Maiko Paxim, considerado o Jesus das Trevas.

Em um entrevista ao canal BBC, o cantor inglês John Rutter afirmou já ter participado da seita quando mais jovem e que não se arrependeu de ter o feito.

Satanismo